Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten gibt es in zahlreichen Parlamenten.
 Für den Ausschuss im deutschen Bundestag, siehe Auswärtiger Ausschuss
 Für den Ausschuss im Europaparlament, siehe Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, Gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik